Antilly (Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Antilly (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia